Le nom John Evans est porté par les personnes suivantes :

 John Evans (1738-1807),  Carbery, pair irlandais ;
 John Evans (1770-1799), un explorateur du Missouri dans les dernières années du  ;
 John Evans (1814-1897), un médecin et gouverneur du territoire du Colorado ;
 John Evans (1823-1908), un archéologue et géologue anglais ;
 John Evans (1877-1990), un doyen masculin de l'humanité de 1988 à 1990 ;
 John Davies Evans (1925-2011), un archéologue britannique ;
 John Evans (1929-2004), un footballeur britannique ;
 John Evans (1930-2016), homme politique britannique ;
 John Evans, un créateur d'effets spéciaux américain ;
 John Evans, un batteur qui fit partie du groupe Canned Heat et fut un des collaborateurs de Tom Waits ;
 John Evans (mort vers 1723), un pirate gallois ;
 John Evans (1855-1943), le premier ministre australien de 1904 à 1909 ;
 John Evans (1911-1943), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 John Evans (1926-1989), un joueur de rugby à XV international gallois.

Pseudonyme
 John Evans, un des pseudonymes de Howard Browne (1908-1999), écrivain américain de science-fiction et de romans policiers.